

Хожув — місто на правах повіту в Сілезькому воєводстві
 Хорів (Хожув) — село в гміні Розьвениця Ярославського повіту Підкарпатського воєводства